Ранчо Челита има више значења:

 Ранчо Челита (Атиталакија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Челита (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику